Лома де лос Торос има више значења:

 Лома де лос Торос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де лос Торос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику